Specx ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Specx (1585–1652), niederländischer Kaufmann und Generalgouverneur von Niederländisch-Indien
 Sara Specx († 1636), Tochter des Kaufmanns Jacques Specx und seiner japanischen Konkubine